Leopoldo I del Belgio – re dei Belgi dal 1831 al 1865
Leopoldo II del Belgio – re dei Belgi dal 1865 fino alla morte
Leopoldo III dei Belgi – re dei Belgi dal 1934 al 1951

 Leopoldo del Belgio (1859-1869) – nobile belga